PMG steht für:
 Permanentmagnetgenerator, siehe Erregersysteme für Synchronmaschinen #Permanentmagneterregung von Synchronmaschinen
 PMG Presse-Monitor, deutsches Unternehmen für Medienbeobachtung
 Ponta Porã International Airport (IATA-Flughafencode), Flughafen von Ponta Porã, Brasilien
  Provost Marshal General, siehe United States Army Provost Marshal General, der direkt dem Chief of Staff of the Army untersteht

PmG steht für:
 Personenzug mit Güterbeförderung

Siehe auch:
 Postmaster General

Abkürzung